Межирі́ччя або міжрі́ччя — місцевість, розташована між двома суміжними річками. Включає в себе вододільний простір та схили суміжних річкових долин.

Термін «Межиріччя» застосовується головним чином по відношенню до рівнинних територій.

Поверхня межиріччя зазвичай слабко зачеплена ерозійним розчленуванням (ухили не перевищують 3-4 градусів). Для межиріч характерні плакорні ґрунти та рослинність, зустрічається озера, верхові болота, западини.

Історичні межиріччя 
 Межиріччя (також Месопотамія або Дворіччя) — область між річками Тигром і Євфратом, колиска месопотамської цивілізації.
 Аргентинське Межиріччя — область між річками Парана і Уругвай.
 Межиріччя — латинська назва португальської провінції Дору-Міню.

Топоніми 
Слово «Межиріччя», як характерна гідрографічна ознака, входить до складу багатьох простих або складних географічних назв слов'янських країн і Росії:

Межиріччя () — місто в Більському повіті Люблінського воєводства
 Мендзижеч — місто у Любуському воєводстві Польщі

Села:
 Межиріччя — Львівська область, Стрийський район
 Межиріччя — Львівська область, Червоноградський район

 Межиріччя — колишня назва села Чекна Млинівського району Рівненської області
 Межиріччя — колишня назва села Чудея Сторожинецького району Чернівецької області

Залізнична станція:
 Межиріччя — станція Львівської залізниці

Заказники:
 Межиріччя — ландшафтний заказник, Павлоградський район Дніпропетровської області
 Межиріччя — лісовий заказник, Коростенський район Житомирської області

Межиріччя — селище в Кольському районі Мурманської області
 Межиріччя — село в Алатирському районі Чуваської Республіки

Див. також 
 Басейн річки
 Річкова сітка
 Річкова система
 Річкова тераса
 Межиріч
 Межирічка
 Межерічі
 Междурєченськ
 Междурєченський
 Об-Томське межиріччя

Примітки

Література 
 Коротка географічна енциклопедія. В 5 томах. — М.: Сов. енциклопедія, 1961.
 Географічний енциклопедичний словник. Поняття та терміни/Глав. ред. А. Ф. Трешников. — М.: Сов. енциклопедія, 1988. — 432 с., іл.

Гідрографія
Рівнини